Encs beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Encs
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Encs
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Encs

Siehe auch:

ENCS